Enrico Arlotta, politico italiano (1851-1933)
Marcello Arlotta, dirigibilista italiano (1886-1918)
Mario Arlotta, diplomatico e politico italiano (1879-1946)